Magician (computerspel) - computerspel uit 1991
 Magician (roman) - roman van Raymond E. Feist
 Magician (film) - film uit 1967 van Pyotr Todorovsky
 Magician (single) - single van de Nigeriaanse zanger Ice Prince
 Magician (Marvel Comics) - karakter in de Marvel Comics
 Magician (racepaard) - Iers racepaard

Zie ook
 The Magician (doorverwijspagina)